Себољас има више значења:

 Себољас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Себољас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Себољас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Себољас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Себољас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику